

Lokalizacje

Francja 
 Hagen – gmina

Luksemburg 
 Hagen – miasto

Niemcy 
 Hagen – dzielnica Gummersbach
 Hagen – dzielnica Stade
 Hagen – dzielnica Vechta
 Hagen – miasto w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia
 Hagen – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Segeberg
 Hagen – dawna gmina zbiorowa w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Cuxhaven
 Hagen am Teutoburger Wald – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Osnabrück
 Hagen im Bremischen – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Cuxhaven
 Hagen – były powiat

Papua-Nowa Gwinea 
 Mount Hagen – miasto

Osoby 
 Gotthilf Heinrich Ludwig Hagen – fizyk, inżynier
 Nina Hagen – piosenkarka
 Uta Hagen – aktorka
 Cosma Shiva Hagen – aktorka
 Eva Maria Hagen – aktorka

Inne 
 Hagen (Medlpa) – lud papuaski
 Hagen – ród
 Hagen – jeden z bohaterów tetralogii Richarda Wagnera – Pierścień Nibelunga, pojawia się w jej ostatniej części (Zmierzch bogów).
 Hagen – serial

Zobacz też 
 Hage